Karteria (  = Ausdauer) hießen zwei Schiffe der griechischen Marine:

 Karteria (Schiff, 1825) war eine Dampfschiff mit vier Kanonen, Stapellauf: 1825, Aufgabe: 1830
 Karteria war das ehemalige Schiff Hermes der Bundesmarine der Thetis-Klasse, Indienststellung: 1961, Indienststellung bei der Griechischen Marine: 1992, Außerdienststellung: 2004

Siehe auch:
 Carteria